Deux classes de bateaux ont porté le nom de classe Battle :
 la , une classe de 20 chalutiers militaires construits durant la Première Guerre mondiale pour la Marine royale canadienne;
 la , une classe de 24 destroyers de la Royal Navy qui participent à la Seconde Guerre mondiale.
Battle